Piłkarski Turniej Trzech Narodów w Izraelu 1999 – turniej towarzyski w Izraelu odbył się w dniach 18–22 stycznia 1999 roku. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Norwegii i Estonii.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju Trzech Narodów w Izraelu 1999 został zespół Norwegii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Izraelu
1999 w piłce nożnej
1999 w Izraelu
Sport w Tel Awiwie